De Cock en het lijk in de kast is een aflevering van Baantjer uit het 8e seizoen (2002). In deze aflevering wordt een bijrol gespeeld door Sigrid Koetse en Simone Kleinsma.

Verhaal 
Op een avond wordt bij De Cock thuis aangebeld. Voor de deur staat een vrouw die zegt dat haar moeder is vermoord, die even verderop woont in een chic appartementencomplex. De Cock snelt met haar mee en vindt inderdaad een lijk dat deels in een kast ligt. Het slachtoffer is de steenrijke Maria Spijkers, nazaat van een oud katholiek textielgeslacht. De Cock start zijn onderzoek en merkt gaandeweg dat de dochter, Annemarie Spijkers, misschien niet zo onschuldig is als ze zegt te zijn. En dat er zich ook figuurlijk een lijk in de kast bevindt.

Vaste rollen 
 Piet Römer – Jurriaan de Cock
 Victor Reinier – Dick Vledder
 Marian Mudder – Vera Prins
 Martin Schwab – Appie Keizer
 Serge-Henri Valcke – Corneel Buitendam
 Hans Karsenbarg – Ennaeus den Koninghe
 Piet Kamerman – Lowietje
 Nienke Sikkema – Mevrouw De Cock
 Wimie Wilhelm – Els Peeters

Gastrollen 
 Simone Kleinsma – Annemarie Spijkers/Sandra Kottman
 Sigrid Koetse – Maria Spijkers
 Bert André – Pastoor Ger van Dongen
 Khaldoun Elmecky – Jalal Barzani
 Bert Geurkink – Jaap Biemans
 Elsje Scherjon – Marjolijn van Beeck

Externe link
 

Baantjer (televisieserie)